Pettis Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pettis Township (Adair County, Missouri)
 Pettis Township (Platte County, Missouri)